Igor' Lobanov – ex slittinista russo
 Ivan Ivanovič Lobanov-Rostov – nobile e ufficiale russo
 Jurij Lobanov – canoista sovietico
 Vladimir Lobanov – pattinatore di velocità su ghiaccio sovietico naturalizzato russo